Le tournoi de tennis de Marseille 1997 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 10 au .

Faits marquants 
 Thomas Enqvist remporte le tournoi en simple en battant Marcelo Ríos en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Thomas Enqvist et Magnus Larsson s'imposent face à Olivier Delaitre et Fabrice Santoro.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Annexes

Articles connexes 
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1997
ATP 1997
Tennis en France en 1997
Sport en février 1997